Арай

Населённые пункты 
Казахстан
 Арай — село в районе Биржан сала Акмолинской области.
 Арай — село в Жетысайском районе Туркестанской области.

Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Арай — исчезнувшее село в Сакском районе.

Другие значения 
 Арай — бог в армянской мифологии;
 «Арай» — казахстанский эстрадный ансамбль, аккомпанирующий заслуженной артистке Казахской ССР Розе Рымбаевой;
 «Арай» — марка телевизоров, производимых в Армении;